Krčevina, površina zemljišta nastala krčenjem šume

Hrvatska:
Krčevina (Đurđenovac), naselje u općini Đurđenovac
Čujića Krčevina, naselje u općini Plitvička Jezera

Srbija:
Krčevina (Ormož, Srbija), naselje u općini Ormož
Krčevina pri Vurbergu, naselje u općini Ptuj